Legacy (do inglês legado) pode se referir aos seguintes artigos:

 Legacy (álbum), da banda tunisiana Myrath
 Embraer Legacy — avião fabricado pela empresa brasileira Embraer
 Subaru Legacy — automóvel fabricado pela empresa japonesa Subaru (Fuji Heavy Industries)
 Legacy: The Absolute Best - compilação da banda rock norte-americana The Doors
 Sistema legado - computação

Desambiguação